Bigot sinònim de bigoti
 Jacques Bigot (Estrasburg, 1952), polític alsacià 
 Rauville-la-Bigot municipi francès al departament de Manche
 Jacques Marie Frangile Bigot (1818, Paris - 1893, Petit Quincy, Seine-et-Oise), entomòleg francès